Брилијант има више значења:
 Брилијант
 Брилијант (Охајо)
 Брилијант (Алабама)